Сезон 1912/13 стал для «Манчестер Юнайтед» 21-м сезоном в Футбольной лиге. «Юнайтед» завершил сезон на 4-м месте в Первом дивизионе. В Кубке Англии команда дошла до третьего раунда, где уступила в переигровке «Олдем Атлетик» со счётом 1:2.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1912/13 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1912/1913
Манчестер Юнайтед